Бертран — французьке ім'я та прізвище, поширене окрім Франції, у Великій Британії та деяких інших країнах.

Прізвища 

 Алоїзіус Бертран — французький поет, зачинатель жанру поезії в прозі.
 Адрієн Бертран — французький письменник і журналіст.
 Александр Жак Франсуа Бертран — французький фізик і фізіолог
 Александр Луї Жозеф Бертран — французький археолог
 Анрі Грасієн Бертран (1773—1844), наполеонівський генерал.
 Габріель Еміль Бертран (1867—1962), французький біохімік, іноземний член-кореспондент АН СРСР.
 Жозеф Луї Франсуа Бертран (; 1822—1900) — французький математик
 Луї Бертран (1731—1812) — французький математик і геолог.
 Марсель Олександр Бертран (1847—1907) — французький геолог, іноземний член-кореспондент Петербурзької Академії наук.
 Ян Артюс-Бертран (фр. Yann Arthus-Bertrand, нар. 1946) — французький фотограф.
 Ж. Бертран — французький ватерполіст і плавець, срібний призер літніх Олімпійських ігор 1900 року.
 Франсуа Бертран (відоміший як Сержант Бертран) (1822 -?) — Французький солдат, некросадист та некрофіл.

Імена 

 Бертран Рассел — англійський математик, філософ, і громадський діяч, лауреат Нобелівської премії з літератури.
 Бертран Бліє (фр. Bertrand Blier, 1936) — французький кінорежисер і сценарист.
 Бертран Гашо (фр. Bertrand Gachot, нар. 1962) — бельгійський автогонщик, учасник автогонок Формула-1.
 Бертран Голдберг (англ. Bertran Goldberg, 1913—1997) — американський архітектор, глава чиказької фірми «Бертран Голдберг енд ассошіїтс».
 Бертран де Біллі (фр. Bertrand de Billy, нар. 1965) — французький диригент.
 Бертран де Бланшфор (фр. Bertrand de Blanchefort, бл. 1109—1169) — Великий магістр ордена Храму з кінця 1156 по 1169.
 Бертран де Борн (близько 1140-близько 1215) — середньовічний прованський поет-трубадур.
 Бертран Деланое (фр. Bertrand Delanoë, нар. 1950) — мер Парижа з 18 березня 2001.
 Бертран Дюгеклен (фр. Bertrand Du Guesclin, 1320—1380) — конетабль Франції в 1370—1380 рр., Видатний воєначальник Столітньої війни.
 Бертран Канта (фр. Bertrand Cantat, нар. 1964) — музикант, поет, колишній лідер і вокаліст французької рок-групи Noir Desir.
 Бертран Клозель (фр. Bertrand Clauzel, 1772—1842) — французький маршал, бився як під прапорами республіки, так і імперії.
 Бертран Таверньє (фр. Bertrand Tavernier, нар. 1941) — французький кінорежисер і сценарист.
 Бертран Тулузький — граф Тулузи з 1105, граф Триполі з 1109 року.
 Бертран Франсуа Мае де Лабурдонне (фр. Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, 1699—1753) — французький мореплавець.
 Жан-Бертран Арістід (нар. 1953) — колишній президент Гаїті.
 Луї-Бертран Кастель (фр. Louis Bertrand Castel, 1688—1757) — французький учений.

Топоніми 
 Бертран — муніципалітет у Франції, у регіоні Південь-Піренеї, департамент Верхні Піренеї.
 Мон-Бертран — муніципалітет у Франції, у регіоні Нижня Нормандія, департамент Кальвадос.

Інше 
 Задача Бертрана
 Модель Бертрана
 Парадокс Бертрана (економіка)
 Постулат Бертрана

Французькі прізвища
Французькі імена